Episcopius ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Episcopius, deutscher Schriftsteller und Übersetzer, siehe Johann Bischoff (Schriftsteller)
 Ludovicus Episcopius († 1595), franko-flämischer Komponist und Sänger der Renaissance
 Nicolaus Episcopius (1501–1564), Basler Buchdrucker
 Simon Episcopius (eigentlich Simon Bischop; 1583–1643), niederländischer arminianischer Theologe und Hochschullehrer